Керъю — гидроним:
 Керъю (приток Мезени);
 Керъю (приток Вашки);
 Керъю (приток Нившеры);
 Керъю (приток Ёртома).